Buke (Altenbeken), plaats in de Duitse gemeente Altenbeken
Büke, Turkse voornaam
Buke, een personage in Het Witte Schip (roman van Aitmatov)
Buke (Japan), sociale klasse in Japan